Ferdinando Minucci (arcivescovo): arcivescovo cattolico italiano (1782-1856)
Ferdinando Minucci (dirigente sportivo): dirigente sportivo italiano (n. 1953)